Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Paolo Canè che ha battuto in finale Jan Gunnarsson 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Derrick Rostagno (primo turno)
 Omar Camporese (semifinali)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Richard Fromberg (primo turno)

 Francisco Clavet (primo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Marián Vajda (secondo turno)
 Luiz Mattar (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1991
ATP Tour 1991